

Geografia
 Lawler – comune degli Stati Uniti in Iowa

Persone
 Brian Lawler (1972) – wrestler statunitense
 Chris Lawler, propr. Christopher Lawler (1943) – ex calciatore inglese
 Erika Lawler (1987) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Fergal Lawler (1971) – batterista irlandese
 Jerry Lawler (1949) – wrestler e personaggio televisivo statunitense
 John Lawler (1979) – musicista scozzese
 Justin Lawler (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Louise Lawler (1947) – artista e fotografa statunitense
 Raymond Lawler (1888-1946) – calciatore statunitense
 Robbie Lawler, propr. Robert Glen Lawler (1982) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Rod Lawler (1971) – giocatore di snooker inglese
 T. Jerome Lawler (1887-1974) – attore canadese